Михановский — фамилия. Известные носители:
 Михановский, Александр Альбертович (1960, Петрозаводск) — учёный-онкогинеколог. Доктор медицинских наук, профессор
 Михановский, Владимир Наумович
 Михановский, Кирилл

Примечания